Powiat nowodworski je polský název dvou okresů (povět) v Polsku:

 Okres Nowy Dwór Gdański – okres v Pomořském vojvodství
 Okres Nowy Dwór Mazowiecki – okres v Mazovském vojvodství

Externí odkazy